Илья́ Авра́менко:
 Авраменко, Илья Владимирович (род. 1964) — российский кинодраматург.
 Авраменко, Илья Корнильевич (1907—1973) — советский поэт и писатель, журналист, военный корреспондент.